La saison 2012 du Championnat de Thaïlande de football est la seizième édition du championnat de première division en Thaïlande. Les dix-huit meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Thai Premier League, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers du championnat sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de Division One, la deuxième division thaïlandaise.

C'est le club de Muangthong United qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé -invaincu- en tête du classement final, avec quatorze points d'avance sur Chonburi FC et vingt-sept sur BEC Tero Sasana. C'est le troisième titre de champion de Thaïlande du club en quatre saisons.

Avant le démarrage du championnat, deux clubs de l'élite changent de nom : TTM Phichit FC devient TTM Chiangmai FC et le Sisaket FC est rebaptisé Esan United.

Qualifications continentales 
Le vainqueur du championnat obtient son billet pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions de l'AFC. L'autre place est réservée au vainqueur de la Coupe de Thaïlande de football, qui doit par contre passer par un barrage qualificatif.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Thaïlande de football

Liens externes 
  Page complète (classements et résultats) sur RSSSF

2012
Thaïlande
2012 en Thaïlande